Wezep Hattemerbroek Combinatie, een Nederlandse amateurvoetbalvereniging uit Wezep-Hattemerbroek
 WHC Den Haag, een Nederlandse handbalvereniging uit Den Haag